Nässjön (Nässjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nässjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (1,23 km²)
Nässjö, Småland, sjö i Gnosjö kommun,  (44,3 ha)
Nässjön (Båraryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (4,97 ha)
Nässjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (45,4 ha)
Nässjön (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (79,8 ha)
Nässjön (Bjurbäcks socken, Västergötland), sjö i Jönköpings kommun och Mullsjö kommun,  (2,1 km²)
Nässjön (Kalvs socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (52,3 ha)
Nässjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun,  (38,1 ha)
Nässjön (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (6,45 ha)
Nässjön (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (76 ha)
Nässjön (Kila socken, Värmland), sjö i Grums kommun och Säffle kommun,  (25,6 ha)
Nässjön (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (26,8 ha)
Norra Nässjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (23,2 ha)
Nässjön (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Nässjön (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (9,92 ha)
Nässjön (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (1,91 km²)
Södra Nässjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (70,3 ha)
Mellersta Nässjön, sjö i Härjedalens kommun,  (32,5 ha)
Västra Nässjön, sjö i Härjedalens kommun,  (67,4 ha)
Östra Nässjön, sjö i Härjedalens kommun,  (35,8 ha)
Nässjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (17,2 ha)
Nässjön (Långsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (57,7 ha)
Nässjön (Nordingrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (24,4 ha)
Nässjön (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (10,5 km²)
Nässjön (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (71,2 ha)

Se även
Nässjö, 
Nässjö kommun
Nässjö gamla kyrka, kyrkobyggnad i Nässjö församling i Växjö stift, 
Nässjö socken, Tveta härad, uppgick 1948 till stad och området är sedan 1971 en del av Nässjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn